

Уразово - смт, Валуйський район, Білгородська область
 Уразово - присілок, Учалинський район, Башкортостан